Пяшино — деревня в Порховском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Верхнемостская волость».

Расположена на севере волости, в 52 км к юго-западу от города Порхова и в 7 км к северу от волостного центра Верхний Мост.

Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 11 человек.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района